Stand (天醜星デッドリービートルのスタンド, Tenshūsei Deddorī Bītoru no Sutando) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Scarabée ou Coléoptère Mortel (dans le mange The Lost Canvas), de l'étoile Céleste de la Laideur, Stand apparaît durant le "Mekaï-Hen" du Chapitre Hadès.

Gardien de la Cinquième Prison 
Un géant, le plus grand Spectre de l'armée d'Hadès. Stand fera face à Kanon des Gémeaux durant sa traversé du Monde des Morts.

Shiryu du Dragon et Hyôga du Cygne arrivèrent au moment où Kanon et Stand avait déjà engagé leur combat. Les chevaliers de Bronze avertirent alors Kanon, inquiets face à la carrure du Spectre du Scarabée qui montrait toute sa puissance, sa taille et son envergure. Mais de tels avertissements n'étaient pas nécessaires pour Kanon qui, malgré les apparences, avait déjà vaincu Stand. 

Après quelques secondes, l'imposant Spectre s'écroula au sol, laissant le chemin libre aux chevaliers d'Athéna.

Surplis 
La surplis de Stand représente un scarabée géant.

Techniques 
 Big Wall  
 Stand by me  en français "Étreinte funeste"

Notes 
 Stand est le Spectre le plus grand et le plus imposant parmi les 108 Spectres d'Hadès.
 On ne voit ni dans le manga, ni dans l'animé les techniques « Big Wall » et « Stand by me » de Stand.

Spectres d'Hadès